Михаил Иванович Гладков:
 Гладков, Михаил Иванович (1816/17—1874) — русский государственный деятель.
 Гладков, Михаил Иванович (1907—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.